Policarpo hace referencia a varios artículos:

Personas
Policarpo Bonilla, presidente de Honduras;
Policarpo Candón Guillén,  comunista hispano-cubano que combatió en la Guerra civil española;
Policarpo Cía, ingeniero español del siglo XIX;
Policarpo de Esmirna, santo cristiano;
Policarpo Herrero Vázquez, fundador del Banco Herrero;
Policarpo II de Bizancio, obispo del s.II;
Policarpo I de Bizancio,  obispo del s.I;
Policarpo Mingote y Tarazona, profesor, publicista, historiador y escritor español del s.XIX;
Policarpo Olvera,  político y periodista mexicano;
Policarpo Paz García, presidente de Honduras;
Policarpo Sanz,  empresario y mecenas gallego;
Poli Díaz, boxeador español;
Policarp Hortolà, biólogo español;
Policarp Malîhin, piragüista rumano;

Además
Policarpa (desambiguación)